Ford Fusion — легковой автомобиль, минивэн, фирмы Ford. 
 Ford Fusion — среднеразмерный автомобиль, производимый компанией Ford Motor Company для североамериканского рынка.